Игнацы Лога-Совинский (; 20 января 1914 — 10 декабря 1992) — польский коммунистический политик, профсоюзный деятель и дипломат. Видный деятель КПП и ППР, участник создания ПОРП. Член политбюро ЦК ПОРП 1956—1971, в тот же период — руководитель огосударствленных профсоюзов ПНР. Заместитель председателя Госсовета ПНР в 1965—1971. Участник военного подавления рабочих протестов в декабре 1970.

Подполье и война 
Родился в семье батрака. Работал строительным рабочим. Состоял в молодёжном коммунистическом движении, с 1935 — член Коммунистической партии Польши. Возглавлял партийную организацию в Лодзи. В конце 1930-х был заключён в тюрьму, где познакомился с Мечиславом Мочаром.

Во время немецкой оккупации в подпольном Сопротивлении. Наряду с Мечиславом Мочаром являлся одним из основателей организации «Фронт борьбы за нашу и вашу свободу», структуры которого были преобразованы в ячейки Польской рабочей партии (ППР). Был членом Главного штаба Гвардии Людовой и Армии Людовой.

С 1942 Лога-Совинский — член ЦК ППР. В 1944 — представитель ЦК ППР в Люблинском воеводстве (эта функция имела важное политическое значение, поскольку в Люблине первоначально базировался Польский комитет национального освобождения). Лога-Совинский был тесно связан с советскими спецслужбами, числился как агент «Григорий 84».

В партийно-государственном руководстве 
В начале 1945 Лога-Совинский — руководитель временной администрации в Лодзинском воеводстве, затем секретарь воеводского комитета и член ЦК ППР. После создания ПОРП в 1948 — до 1954 кандидат в члены ЦК. В 1956—1971 — член ЦК и политбюро ЦК ПОРП. В партийном руководстве принадлежал к сталинистской группе Мечислава Мочара, примыкал к «фракции партизан».

Депутат сейма ПНР в 1957—1972. С 1957 — член Госсовета ПНР, в 1965—1971 — заместитель председателя Госсовета. Кроме того, в 1958—1971 Лога-Совинский был вице-председателем «Фронта единства народа», объединяющего все легальные организации Польши под эгидой ПОРП.

Куратор профсоюзов. Декабрьское кровопролитие 1970 
С 1949 Лога-Совинский курировал профдвижение. До 1956 возглавлял воеводский совет профсоюзов во Вроцлаве . В 1956—1971 — председатель Центрального совета профсоюзов (польский аналог ВЦСПС). Полностью разделял сталинскую концепцию профсоюзов как «приводного ремня партии».

В качестве партийного куратора профсоюзов участвовал в подавлении рабочих выступлений декабря 1970 на Балтийском побережье. Генерал Тадеуш Тучапский — сам привлечённый к суду за применение оружия против рабочих — назвал Лога-Совинского в перечне главных виновников кровопролития (наряду с первым секретарём ЦК Гомулкой, секретарём ЦК Клишко, вице-премьером Кочёлеком, генерал-лейтенантом Корчинским).

Посол и общественник 
Декабрьские события 1970 привели к смене высшего партийного руководства. Лога-Совинский был выведен из политбюро и Госсовета. В 1971—1978 являлся послом ПНР в Турции.

После возвращения в Польшу занимался идеологической пропагандой в общественных организациях (в основном церемониального характера). В 1983—1989 — член Национального совета Общества польско-советской дружбы. В 1985—1990 входил в руководство ветеранской организации «Союз борцов за свободу и демократию». Состоял в редколлегии историко-политического издания журнала ЦК ПОРП Z Pola Walki. В ноябре 1988 был включён в комитет по организации мероприятий к 40-летию ПОРП.

Похоронен на кладбище Воинские Повонзки.

Награды 
 Орден «Крест Грюнвальда» II степени (1945)
 Золотой Крест Заслуги (1946)
 Орден Строителей Народной Польши (1964)
 Орден «Знамя Труда» I степени
 Заслуженный деятель Общества польско-советской дружбы (1989)

Примечания

Литература 
 Kronika komunizmu w Polsce (oprac. zbiorowe), Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2009 
 Leksykon Historii Polski, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1995 

Члены Государственного совета ПНР
Общественные деятели Польши
Государственные деятели Польши
Профсоюзные деятели Польши
Участники польского Сопротивления
Члены Коммунистической партии Польши
Члены Политбюро ЦК ПОРП
Послы Польши в Турции
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Лодзинские воеводы
Члены Польской рабочей партии